Mucuruba, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Toponymes

Mucurubá : l'une des cinq divisions territoriales dont l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Rangel dans l'État de Mérida ;
 Mucurubá : capitale de la paroisse civile de Mucurubá de la municipalité de Rangel dans l'État de Mérida.

Homonymie de toponyme